Chantelle Handy – cestista britannica
Henry Handy – nuotatore statunitense
Rachael Handy – attrice statunitense
W. C. Handy – musicista blues statunitense

Altri progetti